– park narodowy w Japonii, utworzony 2 maja 1955 roku. Obejmuje ochroną wąski fragment wybrzeża Pacyfiku o długości 180 km, położony w północno-wschodniej części wyspy Honsiu, w regionie Tōhoku, w prefekturze Iwate oraz częściowo w prefekturze Miyagi.

Park, którego powierzchnia wynosi 121,98 km² charakteryzuje się dobrze rozwiniętą, poszarpaną linią brzegową częstokroć w postaci wysokich (200 m), stromych klifów oraz z licznymi, choć niewielkimi zatokami.

Połączenie parków 
W 2013 roku Park Narodowy Rikuchu Kaigan połączono z Tanesashi Kaigan Hashikamidake Prefectural Natural Park, tworząc . Obejmuje on pas wybrzeża od miasta Hachinohe w prefekturze Aomori poprzez prefekturę Iwate do miasta Kesennuma w prefekturze Miyagi.

Decyzja o połączeniu parków i rekonstrukcji wybrzeża była wynikiem ogromnych zniszczeń powstałych wskutek trzęsienia ziemi i tsunami w 2011 roku.

Zobacz też 
 Lista parków narodowych Japonii

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna parku Sanriku Fukkō National Park  
 Mapa Sanriku Fukkō National Park 
 Artykuł Japan Times o łączeniu parków 

Rikuchu Kaigan
Rikuchu Kaigan
Rikuchu Kaigan